Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 1993/94 enthält alle Spieler, die in der slowakischen Extraliga im Schach 1993/94 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 14 Mannschaften 208 Spieler ein, von denen 34 keinen Wettkampf verpassten. ŠK Slovan Levice kam mit elf eingesetzten Spielern aus, während bei ELAI Bratislava 20 Spieler mindestens eine Partie spielten.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Róbert Tibenský (ŠK Slovan Bratislava) mit 11 Punkten aus 13 Partien, Vladimír Cibulka (ŠK Lokomotíva Trnava) erreichte 10,5 Punkte aus 13 Partien. Mit Zita Rajcsányi, Ladislav Koós (beide ŠK Slovan Rimavská Sobota), Stanislav Mezovský, Alena Bekiarisová, Ján Profant (alle ŠK Tesla Liptovský Hrádok), Baloghová, Alexander Handl (beide ŠK Mladosť Nové Zámky), Peter Baláž (ELAI Bratislava), Pavol Huliak (ŠK Doprastav Bratislava), Zdeněk Šlapák (ŠK Slovan Bratislava) und Ondrej Marčiš (TJ Slávia CAISSA Čadca) erreichten elf Spieler 100 %. Von diesen wurde Rajcsányi viermal eingesetzt, Mezovský dreimal, Baloghová zweimal, die übrigen genannten je einmal. Baloghová und Handl gewannen ihre Partien kampflos.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1993); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1993), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1993; CZE = Tschechische Republik, HUN = Ungarn, POL = Polen, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Lokomotíva ŽOS Trnava

ŠK Slovan Bratislava I. Mannschaft

ŠK Slovan Rimavská Sobota

TJ Slávia CAISSA Čadca

Slávia UPJŠ Košice

ŠK Tesla Liptovský Hrádok

ŠK Slovan Levice

ŠK Medea Martin

ŠK Dunaj Bratislava

ŠK Slovan Bratislava II. Mannschaft

ŠK Mladosť Nové Zámky

Antre VŠP Nitra

ŠK Doprastav Bratislava

ELAI Bratislava

Anmerkungen 

 Kampflose Siege mit Namensnennung sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen sowie kampflose Siege ohne Namensnennung finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 1993
Schach 1994